Бразильское военное правительство (также известно в Бразилии как Третья Бразильская Республика) — авторитарная военная диктатура, управлявшая Бразилией с 1 апреля 1964 года по 15 марта 1985 года. За этот период сменилось пять президентов: все они были генералами. При этом президент страны выбирался военными и затем утверждался Конгрессом, чтобы создать представление о свободных выборах.

Военная диктатура длилась почти двадцать один год и закончилась после того, как Жозе Сарней вступил в должность президента 15 марта 1985 года.

Кастелу Бранку (с 1964) 

Всё началось в 1964 году с военного переворота, возглавляемого Вооруженными силами, против администрации президента Жуана Гуларта, который, будучи вице-президентом, вступил в должность президента после отставки предыдущего демократически избранного главы государства — Жаниу Куадруша.

Военный мятеж возглавили: Жозе де Магальяйнс Пинту, Адемар де Баррос и Карлос Лакерда (который уже участвовал в заговоре против Жетулиу Варгаса в 1945 году), а также губернаторы штатов Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Гуанабара.
К власти пришёл маршал Кастелу Бранку.

Переворот был спланирован и осуществлен наиболее важными командирами бразильской армии и получил поддержку почти всех высокопоставленных военных, наряду с консервативными элементами бразильского общества, такими как католическая церковь и антикоммунистические гражданские движения, состоящих из представителей бразильского среднего и высшего классов. На международном уровне он был поддержан Государственным департаментом США через посольство США в городе Бразилиа.

Артур да Коста-и-Силва (с 1967) 
Артур да Коста-и-Силва был одним из организаторов переворота 1964 года. Далее занимал пост военного министра в правительстве Умберту Кастелу Бранку. В 1966 году ушёл в отставку, чтобы баллотироваться на пост президента Бразилии. Выборы выиграл и принёс присягу президента 15 марта 1967 года.

Эмилиу Медиси (с 1969) 

Фактически недееспособный президент Артур да Коста-и-Силва (у которого незадолго до этого случился инсульт) был свергнут, в результате военного переворота, и 31 августа 1969 года — к власти пришла хунта. 30 октября того же года она передала власть Эмилиу Медиси, также генералу.

Эрнесту Гайзел (с 1974) 
Эрнесту Гайзел, председатель Верховного военного трибунала в 1967—1969 гг., был выдвинут кандидатом в президенты в 1973 году от Альянса национального возрождения и избран подавляющим большинством голосов. Вступил в должность 15 марта 1974 года.

В 1978 году назначил своим преемником Жуана Фигейреду и 15 марта 1979 ушёл в отставку.

Жуан Фигейреду (с 1979) 
Жуан Фигейреду был выдвинут на пост президента Бразилии в январе 1978 года и 15 октября избран на пост президента. Вступил в должность 15 марта 1979 года.

Во время президентства Фигейреду в Бразилии продолжился процесс либерализации режима, начавшийся ещё в годы правления его предшественника Эрнесту Гайзела.

Итоги 
Несмотря на первоначальные обещания, военное правительство в 1967 году приняло новую, ограничительную по своему содержанию Конституцию и подавило свободу слова и политическую оппозицию. Режим следовал политике бразильского национализма и антикоммунизма. При этом поощрялось экономическое развитие, путем довольно жёстких мер (см. Бразильское экономическое чудо).

Авторитарность режима несколько смягчилась начиная с 1979 года.

Сопротивление режиму 
 Герилья в Капарао (1966—1967)
 Арагуайская герилья (1967—1974)

См. также 
 Военная диктатура в Уругвае (1973—1985)
 Военная диктатура в Чили (1973—1990)
 Военная диктатура в Аргентине (1976—1983)
 Коринтианская демократия
 Эскадроны смерти
 Операция «Кондор»

Примечания

Источники 
 

Государства в истории Бразилии
Диктатура
1964 год в Бразилии
1985 год в Бразилии
Появились в 1960-е годы в Бразилии